Фёдор Захаров:
 Захаров, Фёдор Васильевич (1897—1968) — советский генерал-майор.
 Захаров, Фёдор Захарович (1919—1994) — советский художник.
 Захаров, Фёдор Дмитриевич (1894—1969) — Герой Советского Союза.
 Захаров, Фёдор Дмитриевич (1874—1937) — святой Русской православной церкви, мученик.